El tautopónimo Cantalapiedra hace referencia a varios artículos:

Lugares en la provincia de Salamanca
Cantalapiedra, municipio de la comarca de Tierra de Cantalapiedra perteneciente a la Mancomunidad Zona de Cantalapiedra y Las Villas
Estación de Cantalapiedra, estación ferroviaria del municipio anterior

Personas
Adela Cantalapiedra, presentadora de Televisión Española
Ainhoa Cantalapiedra
Aurelio García Cantalapiedra, escritor, activista y gestor cultural español
Martín Martínez de Cantalapiedra, hebraísta español del Renacimiento